Лос Мелгоза има више значења:

 Лос Мелгоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мелгоза (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику